Прилужье — посёлок в Ужурском районе Красноярского края России. Административный центр Прилужского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 40 км к югу от районного центра Ужур.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок фермы №2 Учумского племовцезавода переименован в Прилужье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района